Francisco Correa ist der Name folgender Personen:

* Francisco Correa de Arauxo (1584–1654), andalusischer Organist und Komponist
 Francisco Correa Sánchez (* 1955), spanischer Geschäftsmann, siehe Caso Gürtel
 Francisco Correa Netto, portugiesischer Küster
 Francisco Correa Villalobos (* 1940), mexikanischer Diplomat
 Francisco Bulnes Correa (1886–1970), chilenischer Politiker 
 Francisco Javier Múnera Correa (* 1956), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Cartagena